Саватеев — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 Саватеев, Геннадий Васильевич (1925—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Саватеев, Николай Васильевич (1921—2007) — советский и российский учёный-медик.

Саватеева 
 Саватеева, Августа Геннадьевна (1935—2017) — Герой Социалистического Труда.

См. также